Alibaba Aur 40 Chor – film del 1980, diretto da Latif Faiziyev e Umesh Mehra.
Alibaba Aur 40 Chor – film del 2004, diretto da Sunil Agnihotri.